À vue d’œil est une maison d'édition française fondée en 1997 par Lucie Bressy, qui réédite des livres, sélectionnés dans l'actualité littéraire, en gros caractères. 

Les principaux lecteurs sont les malvoyants, les personnes âgées, mais également des lecteurs de tous âges qui trouvent plus agréable de lire en gros caractères.

Le catalogue compte près de 250 titres. Tous les genres littéraires sont abordés : de la biographie aux policiers en passant par les romans régionaux.

Cet éditeur appartient à la société éponyme.

Le  la direction est confiée à Jacques Gommez président de la société d'édition Ysceo et dirigeant de Bookdesigner et des éditions Tohu Bohu.

Collections 
 Collection 16
 Collection 20

La collection 16 permet une lecture confortable, qui permet à tous de reposer ses yeux souvent sollicités par les écrans et lumières artificielles diverses.
La collection 20, en caractères agrandis et fort interlignage, est plutôt destinée aux malvoyants.

Voir aussi 
Éditeurs de livres en grands caractères :
 Éditions de la Loupe
 Éditions Voir de Près

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Maison d'édition ayant son siège en Île-de-France
Entreprise ayant son siège dans le Val-d'Oise
Entreprise fondée en 1997
Déficience visuelle